Во́лчинский сельсове́т — административная единица на территории Каменецкого района Брестской области Белоруссии.

Состав 

Волчинский сельсовет включает 18 населённых пунктов:
 Величковичи — деревня.
 Волчин — деревня.
 Гремяча — хутор.
 Гремяча — деревня.
 Дубовое — деревня.
 Загородная — деревня.
 Костари — деревня.
 Котера — деревня.
 Крынки — деревня.
 Мельники — деревня.
 Новоселки — агрогородок.
 Огородники — деревня.
 Орля — деревня.
 Паниквы — деревня.
 Рудавец — деревня.
 Сивки — деревня.
 Ставы — агрогородок.
 Ужики — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Каменецкого района